Samir Oliveira de Farias ou Samir Farias (Santo Antônio de Pádua, 16 de junho de 1975) é um ator, cantor, compositor e pianista de música popular brasileira.

Naturais de Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro)
Atores do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira